Морянка:
 Морянка, саук — птица представитель семейства утиных, небольшая полярная нырковая утка.
 Морянка — река в Республике Марий Эл (21 км), приток реки Ировка.
 Морянка — обобщающее название различных холодных и резких ветров, дующих в направлении с моря на сушу.

См. также 

 Морянка Большая — река в Калининградской области (18 км), устье находится в Куршском заливе. 
 Морянка Малая — река в Калининградской области (17 км), устье находится в Куршском заливе.